Glycymerididae  — семейство двустворчатых моллюсков надсемейства Arcoidea отряда Arcoida. Известно более 100 видов.

Роды и виды

Ссылки 
 
 Glycymeris Glams

Arcoida
Семейства двустворчатых